McDonaldland peut désigner :
McDonaldland, un jeu vidéo sorti en 1992 ;
McDonaldland, un monde imaginaire, utilisé dans la stratégie marketing des restaurants McDonald's.